Sarḩad (persiska: Sarḩadd) är en ort i Afghanistan.   Den ligger vid floden Sarhad (Wakhan Darya) i Wakhankorridoren i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Sarḩad ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sarḩad är bergig. Sarḩad ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Sarḩad. Trakten runt Sarḩad är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Sarḩad är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Badakhshan (provins)